Ruprecht II van de Palts (1325-1398), keurvorst van de Palts (1390-1398)
 Ruprecht II van Lubin (1392-1431), hertog van Lüben en Haynau (1419/1420-1431)